Tasse (West-Vlaanderen)
Tassé (Frankrijk)
Tasse (lettertype)